136-я бригада:
 136-я армейская пушечная артиллерийская бригада
 136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
 136-я отдельная смешанная бригада (Япония)
 136-я пехотная бригада (Великобритания) (2-я/1-я Девонская и Корнуоллская)
 136-я механизированная пехотная бригада (Египет)
 136-я пехотная бригада (Хорватия)
 136-я танковая бригада
 136-я бригада повышения манёвренности (Национальная гвардия, Техас)

sl:Seznam brigad po zaporednih številkah (100. - 149.)#136. brigada